Pião — brinquedo
 Pião (DC Comics) — personagem dos quadrinhos
 Píon — nome colectivo de três partículas subatômicas

Desambiguação